Сирил Вернон Конолли (; 10 сентября 1903, Ковентри — 26 ноября 1974, Лондон) — английский литературный критик, член колледжа патафизики. C 1940 года по 1949 был редактором влиятельного литературного журнала . Коннолли придумал много остроумных эпитетов и проницательных замечаний, которые широко цитируются.

Биография

Детство 
Сирил  Коннолли родился 10 сентября 1903-го в Ковентри, был единственным ребёнком военного  и его жены Мюриэль Мод Вернон.

Поступив в Итон-колледж, Сирил прошёл неприятную адаптацию, и заработал расположение преподавателей и прослыл настоящим остряком. В итоге, студент оказался вовлечённым в романтические интриги и политику колледжа, о чём поведал в своей книге .

Биографии 
 Clive Fisher (1995): Cyril Connolly, St Martin’s Press, New York, ISBN 0-312-13953-5
 Jeremy Lewis (1995): Cyril Connolly, A Life, Jonathan Cape, London, ISBN 0-224-03710-2

Примечания

Ссылки 

 
 100 key books
 Bibliography and critical checklist
 University of Tulsa McFarlin Library's inventory of the Cyril Vernon Connolly papers and library housed in their special collections department

Воспитанники Баллиол-колледжа
Английские писатели XX века
Редакторы Великобритании
Редакторы журналов